Ward (Arkansas)
Ward (Carolina do Sul)
Ward (Colorado)
Ward (Dacota do Sul)

Outros
Ward (subdivisão eleitoral) 
Ward (África do Sul) — termo utilizado para circunscrições eleitorais

Desambiguações de topônimos